song
Anything (3T)
Anything (Culture Beat)
Anything (Damage)
Anything (Edyta Górniak)
Anything (Eric Burdon and The Animals)
Anything (Jay-Z)
Anything (JoJo)
Anything (SWV)
Anything (The Damned)
Anything (Third Eye Blind), een lied van de Amerikaanse rockband Third Eye Blind
Anything (To Find You)
film
Anything (2017)